Ел Питореал има више значења:

 Ел Питореал (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Питореал (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Питореал, Серо Пријето (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику